Das Damendoppel der  US Open 1983 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Rosie Casals und Wendy Turnbull. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Pam Shriver gegen Rosalyn Fairbank und Candy Reynolds, das Navrátilová und Shriver in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks
 
 

Damendoppel
1983